Ло́піш або Ло́пеш () — популярне прізвище португальського походження, патронім, утворений від чоловічого імені Лопу. Також розповсюджене в португаломовних країнах Африки та в Бразилії.

Відомі носії: 
 Фернан Лопіш (, 1380/1390 — бл. 1460) — португальський писар, архівіст, хроніст, історик.
 Діогу Лопіш де Секейра (; 1465-1530) — португальський мореплавець.
 Енріке Лопіш де Мендонса ( 1856—1931) — португальський поет і драматург, автор слів гімну Португалії
 Педру Сантана Лопіш (; 1956) — португальський політик і державний діяч, прем'єр-міністр Португалії (2004—2005)
 Франсішку Кравейру Лопіш ( 1894—1964) — португальський військовий і політичний діяч, 12-й президент Португалії
 Нуну Лопіш (; 1978) — португальський актор театру і кіно.

Футболісти 

 Маркуш Лопеш (1995) — португальський футболіст, півзахисник
 Мігел Лопеш (1986) — португальський футболіст, захисник

Див. також 
 Лопес — іспанський варіант цього прізвища

Португальські прізвища